Sarine (district), een district in Fribourg, Zwitserland
 Saane (rivier) (Frans: Sarine), een rivier in Zwitserland